Šarena džamija u Foči, BiH
Šarena džamija u Gračanici, BiH
Šarena džamija u Skoplju, Makedonija
Šarena džamija u Travniku, BiH
Šarena džamija u Tuzli, BiH
Šarena džamija u Tetovu, Makedonija